Горенка — многозначный термин.

Горенка - уменьшительно-ласкательная форма от слова горница.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горенка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горенка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Горенка — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Горенка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Горенка — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Горенка — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Горенка — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Украина 
 Горенка — село в Бучанском районе Киевской области.

Реки

Россия 
 Горенка (приток Керести) — река в Новгородской и Ленинградской областях.
 Горенка (приток Маглуши) — река в Московской области.
 Горенка (приток Пехорки) — река в Московской области.

Украина 
 Горенка (приток Ирпеня) — река в Киевской области.

Другое 
 Горёнка — платформа Октябрьской железной дороги в Новгородской области.

См. также 

 Горенки (значения)